

Personnes de nom de famille Sumner

 Bernard Sumner (1956-), chanteur de New Order ;
 Charles Sumner, homme politique américain (1811-1874) ;
 Edwin Vose Sumner (1797-1863), général de l'armée américaine durant la guerre de Sécession ;
 Eliot Pauline Sumner, vrai nom de la chanteuse britannique Coco Sumner, fille du chanteur Sting ;
 Gordon Matthew Sumner, vrai nom du chanteur britannique Sting ;
 Henry Sumner Maine (1822 - 1888), anthropologue, juriste, historien du droit et homme politique britannique ;
 James Batcheller Sumner (1887 - 1955), chimiste américain ;
 Jethro Sumner (1733-1785), général
 Joe Sumner (1976-), chanteur britannique, fils de Sting ;
 
 Mark Sumner, auteur de romans fantastiques ;
 Steve Sumner (1955-2017), footballeur néo-zélandais ;
 Thomas Sumner (1807-1876), navigateur américain
 William Graham Sumner (1840 - 1910), historien, historien de l'économie, théoricien du politique, sociologue, et anthropologue des États-Unis.

Personnes de prénom Sumner

 Franklin Sumner Earle (1856-1929), botaniste et un agronome américain ;
 Sir Henry Sumner Maine (1822-1888), anthropologue britannique, juriste, historien du droit et homme politique. Le fondateur de la sociologie et de l’anthropologie juridique ;
  Sumner Redstone  (1923-2020), président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire  des sociétés conglomérales Viacom et CBS Corporation.

Géographie

États-Unis 
 Sumner, une ville en Géorgie ;
 Sumner, une ville du comté de Lawrence, dans l'Illinois ;
 Sumner, une ville du comté de Bremer, en Iowa ;
 comté de Sumner, comté de l'État du Kansas ;
 Sumner, ville de l'État du Mississippi ;
 Sumner, une ville du comté de Chariton, dans le Missouri ;
 Sumner (Maine) ;
 Fort Sumner, chef-lieu du comté de De Baca au Nouveau-Mexique ;
 Sumner, census-designated place située en Oklahoma ;
 comté de Sumner, comté de l'État du Tennessee ;
 Sumner, census-designated place située dans l’État de Washingon ;
 .

Nouvelle-Zélande 
  Sumner, est une banlieue de bord de mer de la ville de Christchurch située dans l’Île du Sud de la  Nouvelle-Zélande 

Homonymie de patronyme